Колонии Бельгии (, ) — совокупность нескольких территорий Центральной Африки, принадлежавших этой стране на правах колониальных владений в период с 1885 по 1962 годы. Около 98 % площади всех бельгийских владений приходилось при этом на Бельгийское Конго. Кроме того, к колониям Бельгии обычно относят и концессию в китайском Тяньцзине (1902—1931).

Предпосылки 
Территория самой Бельгии насчитывает много веков иноземного владычества. С 1556 года она принадлежала испанским Габсбургам, с 1713-го — австрийским Габсбургам, а с 1792-го — Франции. После разгрома наполеоновской Франции Бельгия в 1815 году оказалась в составе нидерландского королевства, но уже в 1830 году благодаря революции получила независимость.

Вместе с независимостью страна, однако, получила и проблемы: бурно развивавшаяся бельгийская промышленность нуждалась в новых рынках сбыта и новых ресурсах, а безработные, обездоленные слои и люмпен-пролетариат, не имея прежних возможностей массовой эмиграции в колонии Нидерландов, по-прежнему искали себе занятие, чем представляли опасность для государства и общества. Поэтому Бельгия немедленно приступила к поиску способов заполучить собственные колонии, порой экзотических.

Леопольд I 

В планах короля бельгийцев Леопольда I было получение и освоение Абиссинии и Западной Африки, Латинской Америки (Мексики, Никарагуа, Кубы, Гватемалы, Бразилии, Аргентины) и даже Филиппин, островов Океании и Гавайев. Ни одному из этих проектов не было суждено воплотиться в нечто значимое, поскольку состояние экономики и финансов Бельгии после революции и экономического кризиса 1837 года не позволяло реализовать крупные приобретения и военные экспедиции, несмотря на благосклонность Великобритании. Так, в 1843 году частная компания Ladd & Co. подряжалась колонизировать в интересах Бельгии Гавайское королевство. Сделка сорвалась из-за банкротства предприятия. Аналогичные переговоры велись и с новорождённой Республикой Техас, заинтересованной в притоке европейских переселенцев.

В 1843—1844 годах сотни бельгийцев из низших социальных слоёв были доставлены кораблями в Santo Tomás de Castilla в Гватемале для обустройства Верапаса, первой в истории бельгийской колонии в Америке. Это стало возможным в результате соглашения между сепаратистом Рафаэлем Каррерой, остро нуждавшемся во внешней поддержке после сецессии Гватемалы от Соединённых Провинций Центральной Америки, и находившейся под протекцией Леопольда I частной Compagnie belge de colonisation. Из-за массовой смертности колонистов от малярии, жёлтой лихорадки и др., а также финансовых затруднений проект был свёрнут в 1854 году.

Окончился неудачей и проект организации льноводческой колонии Nueva Belgica в мексиканском штате Чиуауа, там оказались неплодородные земли. Параллельно образовались переселенческие потоки бельгийцев на побережья Бразилии (штат Санта-Катарина) и Аргентины, особенно с 1842 по 1875 годы, однако они не стали массовыми и не привели к политическому обособлению. Впрочем, основанная в 1882 году в аргентинской провинции Энтре-Риос Colonia Belga (Villaguay) просуществовала до 1940 года.

Леопольд II 
В целом, в архивах бельгийского Министерства иностранных дел и Министерства внешней торговли содержится переписка и иные сопутствующие документы, свидетельствующие о более чем пятидесяти попытках первых монархов Бельгии приобрести для своей страны заморские колонии в разных частях мира тем или иным способом, от разработки планов силового захвата до обсуждения намерений покупки.

Так, Леопольд II, вступивший на престол в 1865 году после смерти отца, Леопольда I, энергично принялся продолжать его дело, безуспешно пытаясь закрепиться на Крите, в Северном Борнео, на Филиппинах, Новой Гвинее и Фиджи. Однако лишь его усилиям в Африке сопутствовал бо́льший успех.

Конго 
В 1876 году Леопольд II привлёк около 40 видных европейских экспертов (учёных, предпринимателей и филантропов) к созданию под своей эгидой Африканской международной ассоциации, целями которой заявлялось исследование Центральной Африки и продвижение там гуманитарных проектов. Представители различных государств образовали свои национальные комитеты, каждый такой комитет организовывал собственные экспедиции во внутренние районы Африки. Ранее их сдерживали малярийные болота и сонная болезнь, но открытие лечебных свойств хинина позволило активизировать колонизацию.

Полученная информация не распространялась среди стран-участниц ассоциации, а использовалась для объявления притязаний на ту или иную территорию. В итоге Леопольду II удалось обострить «драку за Африку» среди великих держав и, используя их противоречия (прежде всего британо-португальские — см. «розовая карта»), на Берлинской конференции (1884) закрепить за собой бассейн реки Конго на правах личного колониального владения, оформленного как «свободное государство», и выдавить оттуда португальцев.

Территория Свободного Государства Конго (ныне — Демократическая Республика Конго) размерами превышала Бельгию в 77 раз. Его уникальный статус позволял королю управлять своей собственностью без привлечения парламента и норм законодательства Бельгии. С помощью наёмной военизированной жандармерии Force Publique Леопольд II организовал принудительный по сути рабский труд миллионов аборигенов по выкачиванию из страны полезных ископаемых, каучука и слоновой кости. Эксплуатация колонии стала одним из существенных источников накопления капиталов и развития промышленности Бельгии. Как следствие, в 1920 году население Конго составляло лишь половину его 20-миллионного населения 1880 года.

Жестокость предприимчивого короля стала вызывать осуждение в Европе и мире. Так, австрийский император Франц Иосиф I (за сына которого Рудольфа Леопольд II выдал замуж свою дочь Стефанию) именовал бельгийского монарха «коронованным маклером», с сатирой на короля выступали Марк Твен, Анатоль Франс и Артур Конан Дойль. Внимание общественности к проблемам Конго привлёк Джозеф Конрад в повести «Сердце тьмы» (1899), а позже — доклад дипломата Роджера Кейсмента и работа основанного им Общества по проведению реформ в Конго.

Незадолго до смерти, в 1908 году, Леопольд II продал свои африканские владения бельгийскому государству. Свободное Государство Конго было преобразовано в Бельгийское Конго.

Убанги-Бому 
В 1892—1895 годах Свободное Государство Конго претендовало на юго-восточную часть сопредельной французской колонии Убанги-Шари — Убанги-Бому (). Эта территория находилась под администрацией Конго до февраля 1895 года. В августе того же года между Францией и Свободным Государством Конго был заключён пограничный договор, согласно которому земли Убанги-Бому отошли первой.

Катанга 
В 1891—1894 годах король Леопольд II военной силой присоединил к Свободному Государству Конго расположенную южнее Катангу, густонаселённый горнопромышленный регион, недра которого (медь, олово, уран, кобальт, радий, алмазы и др.) дают более половины ВВП всего Конго. После того как посланные Леопольдом войска свергли и обезглавили Мсири, вождя местного государства Йеке, регион погрузился в хаос и межплеменные войны.

Считалось, что Катанга является владением Свободного Государства Конго, но администрировалась она отдельно и находилась под прямой оккупацией бельгийской армии, охранявшей бизнес бельгийско-американских картелей. Парламент Бельгии аннексировал Катангу и присоединил её к Бельгийскому Конго лишь в 1910 году после кончины Леопольда II.

Позже история завоевания Катанги бельгийцами стала основанием для провозглашения независимого Государства Катанга в ходе деколонизации Конго в 1960 году. Вернуть Катангу в Конго тогда удалось лишь спустя три года.

Анклав Ладо 
Леопольд II предпринимал попытки расширения своих владений и на северо-востоке Конго. Воспользовавшись началом восстания Махди и фактическим изгнанием британских властей из Англо-Египетского Судана, он с 1894 года оккупировал несколько областей южной части Судана, в том числе так называемый Анклав Ладо, стратегически важный для Свободного Государства Конго регион, включавший самый верхний по течению Нила судоходный порт Реджаф.

Последовала серия британо-конголезских переговоров и договоров, согласно которым спорная территория осталась за Леопольдом, но при этом была разделена на две зоны: западная часть признана суверенной частью Конго, а восточная — собственно Анклав Ладо — передана королю Бельгии во временное владение до конца его жизни, после чего подлежала возвращению Великобритании. В обмен на это Леопольд согласился уступить полосу земли в восточной части Конго под масштабный британский проект Сесиля Джона Родса, строительство железной дороги Кейптаун — Каир через весь континент с юга на север.

Аренда Анклава Ладо была прекращена в 1910 году, после чего тот был снова включён в состав Англо-Египетского Судана, а в 1912 году его южная часть отошла к британскому протекторату Уганда.

Тяньцзинь 

Наряду с семью другими европейскими державами Бельгия приняла участие в подавлении боксёрского восстания в Китае в 1899—1901 годах. В качестве награды за вклад в победу союзников в 1902 году ей была выделена небольшая зона в городе Тяньцзинь на восточном берегу реки Хайхэ на правах концессии. Бельгийский сеттльмент составлял всего 89 акров (для сравнения: итальянский — 126, австро-венгерский — 170, японский — 356, французский — 445 акров).

Власти Бельгии не проявили особой заинтересованности в развитии обретённой территории и воспринимали её скорее символически, поэтому архитектурного отпечатка период их правления там не оставил. Однако достаточно активен был бельгийский бизнес. Так, в 1904 году Китай и Бельгия подписали контракт с Compagnie de Tramways et d’Eclairage de Tientsin, предоставивший компании эксклюзивные права на строительство и управление системой электрического освещения и трамвайными линиями на 50 лет. В 1906 году в Тяньцзине начал функционировать первый в Китае электрический трамвай.

В 1906 году бельгийское правительство планировало открыть почтовое отделение в Китае. Для этого были подготовлены пять почтовых марок с двумя различными типами надпечатки. Существуют экземпляры марок с надпечаткой Specimen («Образец»), a также несколько марок на корреспонденции, отправленной бельгийским консулом в Китае до получения указания о выпуске этих марок в обращение. Однако отделение бельгийской почты так и не было открыто.

С 1929 года Бельгия приступила к переговорам о возврате концессионной территории гоминьдановскому Китаю и в 1931-м политическое присутствие бельгийцев в Тяньцзине было свёрнуто.

Альберт I 
В 1900 году в статусе наследника престола будущий король бельгийцев Альберт I совершил поездку по Свободному Государству Конго — и по возвращении в Бельгию настаивал на изменении отношений с коренным населением. Как король он значительно гуманизировал управление колонией, ставшей после смерти дяди, Леопольда II, государственным владением.

Руанда-Урунди 
В 1916 году, во время Первой мировой войны, войска Бельгийского Конго вторглись на территорию соседней Германской Восточной Африки и оккупировали два тамошних королевства, Руанду и Бурунди, ставших частями этой колонии Германии, соответственно, в 1898 и 1903 годах. По Версальскому договору эти земли были объединены под названием Руанда-Урунди, превращённой по решению Лиги Наций в 1922 году мандатную территорию Бельгии категории Б. После роспуска Лиги в 1946 году Руанда-Урунди была преобразована ООН в свою подопечную территорию под управлением Бельгии с условием подготовки этой территории к независимости.

После ликвидации Бельгийского Конго, провозглашения в 1960 году независимости Республики Конго (ныне — Демократическая Республика Конго) и сразу же разразившегося конголезского кризиса Бельгия потеряла контроль над Руандой-Урунди. Специальная сессия Совбеза ООН в 1962 году приняла решение о ликвидации бельгийской опеки. Объединение распалось: возникли Руандийская Республика и королевство Бурунди, разделённые по прежним границам.

Комачина 
В 1919 году король Альберт I получил в качестве подарка от мэра коммуны Сала-Комачина (итальянский регион Ломбардия) крохотный (0,075 км²) остров Комачина на озере Комо недалеко от швейцарской границы. Комачина достигает 1 км в длину и в среднем 500 м в ширину. На год этот остров стал анклавом под суверенитетом Бельгии. В 1920 году Комачина был возвращён итальянскому государству с условием, что там будет располагаться колония художников и прочих людей искусства.

Танжер 
В 1928—1940 и 1945—1956 годах Бельгия, наряду с Францией, Испанией, Великобританией, Италией, Португалией, Нидерландами и Швецией, принимала участие в совместном колониальном управлении Танжером, имеющим важное геостратегическое значение городом-портом на берегу Марокко в Атлантике.

В 1912 году Франция, Испания и Великобритания в результате сложных межимпериалистических противоречий между ними и с Германией (см. Танжерский кризис, Агадирский кризис) создали там Международную зону Танжер. В 1928 году Бельгия присоединилась к , учредившему Международный контрольный комитет и другие органы международной администрации при номинальном сохранении власти марокканского султана Мухаммеда V над этим африканским городом и его окрестностями.

В 1940 году Испания, пользуясь захватом Франции Третьим рейхом, оккупировала Танжер, присоединив зону к Испанскому Марокко. В августе 1945 года международный статус территории был восстановлен. Международная зона Танжер просуществовала до октября 1956 года, после чего стала частью деколонизировавшегося Королевства Марокко.

См. также 
 История Бельгии

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Бывшие колонии Бельгии
Колониальная Африка
Колониальные империи